Flectonotus är ett släkte av groddjur. Flectonotus ingår i familjen Hemiphractidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Flectonotus (Hemiphractidae)